Данія дебютувала на конкурсі Євробачення 1957 року й посіла третє місце. Пізніше країна вигравала конкурс тричі, 1963 року з піснею «Dansevise» у виконанні Грета і Йорген Інгманн, й 2000 року з піснею «Fly on the Wings of Love» у виконанні Olsen Brothers, та  2013 року Еммелі де Форест з піснею «Only Teardrops»

Учасники 

 
Умовні позначення
  Переможець
  Друге місце
  Третє місце
  Четверте місце
  П'яте місце
  Останнє місце
  Автоматичний фіналіст
  Не пройшла до фіналу
  Не брала участі

Статистика голосувань (1978-2011)
Данія дала найбільше очок:

Данія отримала найбільше очок від:

Посилання
 Данія на Євробаченні  eurovisioncovers.co.uk''

Країни на Євробаченні